Дубо́вый — топоним и фамилия.

Топонимы 
 Дубовый — хутор в Ахтубинском районе Астраханской области.
 Дубовый — хутор в Прохоровском районе Белгородской области.
 Дубовый — хутор в Лискинском районе Воронежской области.
 Дубовый — посёлок в Таловском районе Воронежской области.
 Дубовый — хутор в Шпаковском районе Ставропольского края.

Персоналии 
 Дубовый, Алексей Мусеевич (1933—2004) — советский историк и краевед, почётный член Всеукраинского союза краеведов.
 Дубовый, Арон Михелевич (1921—2001) — молдавский и советский тренер по шашкам.

См. также 
 Дубовый Гай
 Дубовый Ключ 
 Дубовый Колок
 Дубовый Куст
 Дубовый Лог
 Дубовый Мыс
 Дубовый Овраг
 Дубовый Умёт

 Дубовая
 Дубовое
 Дубовский